Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Spartak Moscou depuis sa première participation à la Coupe des coupes en 1966.

Les performances les plus notables du club ont lieu durant les années 1990, qui le voient atteindre les demi-finales de la Coupe des clubs champions en 1991, de la Coupe des coupes en 1993 et de la Coupe UEFA en 1998.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique du Spartak Moscou en compétitions européennes sur EU-Football.info.

Spartak Moscou
Spartak Moscou (football)